Emmanuel Bertin peut désigner :
 Emmanuel Bertin, sportif français ;
 Emmanuel Bertin, astrophysicien français.